Угурлу-хан Джавад хан оглу Зиядоглу-Каджар ); 1781, Гянджа — ?) — последний правитель Гянджинского ханства (1826—1827).

Биография 

Угурлу-хан Зиядоглу-Каджар — старший сын Джавад-хана. Его мать Шукуфе ханум из простой крестьянской семьи из деревни Зиядлы. Джавад-хан назвал своего сына в честь своего дяди.

Во время сражения в Гяндже он был в Иране и не участвовал в сражении. Также он не присутствовал в похоронах отца и брата.

Когда он вернулся из Ирана застал разрушенный город, на улицах которого еще лежали еще не похороненные тела убитых. Первым его на улицах Гянджи встретил Абдул-Али, брат Мирза Шефи Вазеха. Он взял его к себе домой и рассказал всю катастрофу и то, что русские ищут его.

Угурлу-хан был вынужден вернуться обратно в Иран. На этот раз он взял с собой и своего малолетнего брата Али Кули-хана (3 февраля, 1804). Как рассказывают очевидцы, он не жалел ни денег, ни усилий в помощи населению.

После взятия Гянджи Цицианов решил наступить на Эриванское ханство. Перед этим он отправил письмо хану Эривана с требованием сдать крепость. В его армии были также всадники из Газаха и Борчалы, которые отказались вместе с армией наступать на своих братьев. Этот мятеж мусульманских всадников и болезнь русских солдатов (малярия) заставили Цицианова вернуться в Тифлис.

В это время Угурлу-хан был в хaнствах Иранского Азербайджана (Тебриз, Ардебиль и Хамедан) и собирал войска для возвращения крепости Гянджа. После встречи с наследным Принцем иранской короны Аббас-Мирза ему удалось собрать 40.000-ое войско. Вскоре об этом узнают и в Тифлисе. Документы из архива показывают, что некий Семон Халатян получив письмо от своего брата из Иранского Азербайджана переправил его в руки командующего 17 егерским полком полковнику Корягину.

Второй архивный документ — письмо некоего Арутюна Каспарова полковнику Карягину описывает состав, численность и планы этой армии. Корягин посылает информацию Цицианову.

Когда Угурлу-хан в августе 1809 г. с иранским отрядом приблизился к Гяндже, глава мусульманского духовенства Елизаветпольского округа мулла Ахунд собрал вокруг себя группу беков и других представителей знати и в ночь на 14 августа перешел в лагерь неприятеля. В рапорте главнокомандующему о результатах разведки неприятельского лагеря подполковник Якимов передавал и «сообщение виденных у Угурлу-аги с поздравлением почетных татар с присутствием в среде их и первенствующего мухаммеданского елисаветпольского муллы Ахунда».

B 1826 году 16 июля войска под командованием Аббас Мирзы наступает на лагерь русских войск вблизи Ширака. Эриванский сердар Гусейн Кули-хан наступает в направлении Гянджи и занимает его. Принц Аббас Мирза окружает крепость Шуша, которая к тому времени находится в руках у русских. Но взятие Шушы задерживается. Это дает возможность царским войскам собраться силами и наступать на сердара Амирахана. В бою под Акстафой 3 сентября он терпит поражение. Гянджа опять попадает в руки русским.

Аббас Мирза вынужден оставить осаду Шуши и наступать на войска русских. Русские опять вынуждены отступать и готовятся к бою. 13 сентября встречаются войска опять на равнине Куру Кобу вблизи гробницы великого поэта Низами. Аббас Мирза имеет под командованием 50 тысячную армию. Правым крылом войска командует Угурлу-хан и он ведет бой с врагом около правого берега реки Шемкирчай. Под его командованием 4000 всадников и два батальона пеших артиллеристов.

После начала второй русско-иранской войны (1826—1828 гг.) Угурлу-хан — 26 июля 1826 года захватывает Гянджу и устанавливает на короткий срок здесь свою власть. Однако через несколько месяцев русским войскам удается вернуть контроль над городом. Взятие Гянджи русскими войсками в битве с Угурлу ханом 13 сентября 1826 года было отмечено выпуском памятной медали знаменитого медальера графа Федора Толстого «Сражение под Елисаветполем. 1826».

Войска Аббас Мирзы терпят поражение и его войска возвращаются в Иранский Азербайджан.

В бою против Угурлу-хана у Шемкирчая участвовали и азербайджанские всадники. Документы показывают, что русские наградили за бой у Шемкирачая многих орденами и медалями. Среди них имена Хаджи Махмуд ага, братья Таги и Мехралы Хуссейнбейли, Осман ага Асланбеков, Аллахяр Дилбазов, Сулейман ага Усубов, Мансур ага Абдулкеримов, Хассан ага Кесеменски, Агакиши Мустафаев, Ейюб ага Ибрагимов, Асадулла Гахраман оглы и многие «служаки» получили награды за участие в бою. Bзятие Гянджи Угурлу Ханом былo невыгодно не только царским властям, но некоторым царским служакам как Мирза Адыгезал Бек. Он в своей книге «Карабахнаме» пишет о том, как он узнал от некоего армянина Вердияна, что Угурлу-хан взял Гянджу и очень расстроился. Капитан Мирза Адыгезал-бек описывает, что когда под Шушой люди Аббас Мирза его под стражу взяли он написал письмо наместнику Ермолову в Тифлис с призывом о помощи. Письмо был послан в Тифлис через некоего Мамедали. Но около крепости Шемкир его поймали люди Угурлу-хана и привезли к нему. Но Угурлу-хан, не обращая на него внимание, хочет его отпускать. Мирза Адыгезал бек описывает это так «..тогда один из карабахских всадников Угрулу хану сказал, что напрасно его отпускаете, Хан. Это гонец к врагам. И тогда обыскивают этого человека и находят это письмо. Угурлу Хан очень разочаровывается и посылает этого человека под стражей обратно в Шушу к везиру Наиб ус-Селтене».

Документы говорят, что в бою под рекой Шемкирчай среди попавших в плен был и Угурлу-öан. Но он бежит из плена и примыкает к отряду защитников крепости Эривань. И участвует в бою под рекой Зенгичай против войск Паскевича. Это показывает также письмо А. С. Грибоедова датированный 22 мая 1827 года адресованный к нему, где Грибоедов с насмешкой ему пишет: «…Угeрлихан, лишение надежды есть тоже покой». Но это письмо не может повлиять на его решение дать бой врагу. Как историки пишут после боя Угурлу Хан входит через крепостные ворота построенные турецким султаном 1582 году в Эривань и совершает последний намаз в мечети «Koй Меcджид» и готовится к защите крепости. Но с помощью жителей армян русским удается открывать ночью крепостные ворота. Оккупанты в ту ночь грабят и убивают жителей крепости. Эта ночь вошла в историю как «Иравански погром» мусульман. Угурлу хан пробивает осаду и спасает с собой около тысячи семей из тюркских племен и привозит их в Гянджу.

За проявленную храбрость и мужество русские дают ему свободный проход с семьей до Ирана.

Семья 
В 1801 году Угурлу-хан в 20 лет женился на Шереф Джахан Бейим, дочери эриванского хана Мохаммад-хана (1796—1804). Они имели 6 детей - Мухаммед Кули-хан, Джавад-хан, Бедир Джанах Бейим, Беюк Бейим, Назенин Бейим и Телли Бейим.

Бадирджахан-бегим — дочь Угурлу хана, была женой последнего карабахского хана Мехти Кули-хана Джаваншира и известной поэтессой.

Назенин-бегим - другая дочь Угурлу хана, вышла замуж за двоюродного брата Мусахиб-агу (1799—1845), который также был внуком Джавад хана.

Генеалогия

Литература 
 Анвар Чингизоглы. Каджары и селения Каджар. Баку: изд-во «Шуша», 2008.

Примечания 

Азербайджанские ханства
Каджары
Похороненные в Гяндже
Зиятхановы